Michael Taylor, Mike Taylor; Mick Taylor
 Mike Taylor, Michael Taylor (ur. 1934) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Mick Taylor (ur. 1949) – brytyjski muzyk
 Mike Taylor (ur. 1972) – amerykański trener koszykarski
 Mike Taylor (ur. 1986) – amerykański koszykarz
 Michael Taylor – amerykański scenarzysta
 Michael Taylor – amerykański producent filmowy